Les termes Chatigny ou Châtigny constituent un patronyme de famille d’origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnalités 
 Robert N. Chatigny, juge américain.
 Jean-Baptiste Chatigny, sculpteur et peintre français.

Toponymes

Mont Chatigny, montagne du Canada.
 Rue Diogène-Chatigny, rue de Lévis, Québec

Château de Châtigny, château à Fondettes (Indre-et-Loire), France.
Villa du Châtigny, Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), France.